De (FEB) Eredivisie Play-offs 2009 was de nacompetitie van het basketbaleredivisie seizoen 2008-09. De play-offs begonnen op donderdag 23 april 2009. EclipseJet-MyGuide Amsterdam werd voor de zevende keer Nederlands kampioen. De finale verliep op dezelfde wijze als vorig seizoen, Amsterdam versloeg Den Bosch met 4–3.

Deelnemers
De ploegen die meededen aan de play-offs 2009 waren, gebaseerd op de uitslag van de FEB Eredivisie 2008-09: 
My Guide Amsterdam uit Amsterdam
EiffelTowers uit 's-Hertogenbosch
Hanzevast Capitals uit Groningen
West Brabant Giants uit Bergen op Zoom
Matrixx Magixx uit Nijmegen
Rotterdam Challengers uit Rotterdam
Upstairs Weert uit Weert
Zorg en Zekerheid Leiden uit Leiden

Tabel 

2008/2009
Basketbal in 2009